Le Grand Voyage est le titre de plusieurs œuvres.

Télévision 
 Le Grand Voyage, émission de Jean Thévenot, dans les années 1960
 Le Grand Voyage, téléfilm de Jean Prat (1969) et adapté du Grand Voyage de Jorge Semprún

Cinéma 
 Le Grand Voyage (You're an Education), court métrage d'animation de Frank Tashlin (1938)
 Le Grand Voyage, scénario (pour télévision) Victor-Lévy Beaulieu, réalisation Marcel Carrière (1974)
 Le Grand Voyage, film marocain de Mohamed Abderrahman Tazi (1981)
 Le Grand Voyage, film franco-marocain d'Ismaël Ferroukhi (2004)

Littérature 
 Le Grand Voyage, roman de Jorge Semprún (1963, 1972)
 Flash ou le Grand Voyage de Charles Duchaussois (1974)
 Le Grand Voyage, roman de Jean Auel
 Le Grand Voyage, roman en deux tomes de Nicolas Vanier
Tome 1 - Mohawks et les Peuples d'en haut (2011)
Tome 2 - La quête de Mohawks (2012)
 Le Grand Voyage, roman en deux tomes de Véronique Tarin (Fantasy - Science Fiction)
Tome 1 - Continent - Planète - Espace (2012)
Tome 2 - Dimension - Univers - Territoire (2013)

Voir aussi